

Chimica
Nitro - da Nitrum, Latino, Nitron, (νίτρον [τό]) Greco Antico, che corrisponde a "Natron", carbonato idrato di sodio (come si trova sempre su wikipedia); solo successivamente si trasferisce il termine al Salnitro. Pier Andrea Mattioli, nel suo commentario alla Materia Medica di Dioscoride, al commentario dei Cap. 88° e 89° del V° Libro dei "Discorsi sui sei libri della Materia Medicinale di Pedacio Dioscoride Anarzabeo", Venezia 1568  scrive: << Et imperò errano apertamente coloro, che si pensano, che'l Salnitro, il quale usiamo per le polveri delle bombarde, & per far l'acqua forte [Acido Nitrico, HNO3],  da partire l'oro dall'argento, sia il Nitro vero scrittone da Theofrasto, da Dioscoride, da Galeno, Da Plinio, & da molti altri de gli antichi scrittori...>>

Dioscoriide, v.s., I° sec. d.C.

Plinio, Libro XXI°, Cap. !0°, "Storia Naturale", I° sec. d. C.

Galeno, Libro IX°, "Virtù dei semplici medicamenti", I° sec. d. C.
 Nitro – nome arcaico del nitrato di potassio
 Nitro – prefisso dei nitrocomposti, classe di composti organici azotati
 Nitro – abbreviazione di nitroglicerina, composto chimico altamente esplosivo
 Diluente nitro – un prodotto utilizzato per la diluizione dei colori 
 Nitro coloranti

Geografia
 Nitro (Virginia Occidentale) – comune degli Stati Uniti d'America, tra le contee di Kanawha e Putnam nello stato della Virginia Occidentale.

Fumetti
 Nitro –  personaggio dei fumetti della Marvel Comics

Geologia
 Nitro – sinonimo di sodanitro, minerale di nitrato di sodio, detto anche nitratina o nitro del Cile

Televisione 
 Nitro – canale televisivo spagnolo
 Nitro Circus – programma televisivo statunitense, originariamente trasmesso da Fuel TV[1], ed in seguito da MTV.

Letteratura 
 Nitro – romanzo di Sara D'Amario del 2008

Musica
 Nitro – gruppo musicale statunitense
 Nitro – rapper italiano
 Nitro Records – etichetta discografica statunitense dedicata al punk rock
 Nitro (Youth Energy) – canzone dell'album Smash dei The Offspring del 1994

Wrestling
 Nitro – wrestler della federazione messicana Consejo Mundial de Lucha Libre
 Johnny Nitro – uno dei ring name di John Hennigan
 WCW Monday Nitro – show principale della defunta World Championship Wrestling

Altro
 Dodge Nitro – SUV della Dodge
 Nitro – videogioco del 1990
 Nitro – Montagne Russe situate a Six Flags Great Adventure